* Украина (кинотеатр, Киев) — кинотеатр в Киеве. Построен в 1903 году.
 Украина (кинотеатр, Харьков) — кинотеатр в Харькове.
 Украина (кинотеатр, Херсон) — кинотеатр в Херсоне.
 Украина (кинотеатр, Луганск) — кинотеатр в Луганске, после 2014 года кинотеатр «Русь».